Population est un nom commun qui peut désigner :
 Population, un ensemble d'individus ou d'éléments partageant une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper ; voir en particulier :
 Population (écologie)
 Population, une revue scientifique de démographie éditée par l'Institut national d'études démographiques et créée en 1946.